Nikolaj Christensen er navnet på flere personer:

 Nikolaj Christensen (sanger) – sanger i Nikolaj & Piloterne
 Nikolaj Christensen (fodboldspiller) – fodboldspiller